Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2000 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Pete Sampras und Patrick Rafter. Sampras gewann in vier Sätzen und verteidigte damit seinen Titel. Dies war sein siebter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 und 1999), wodurch er nun gemeinsam mit William Renshaw Rekordsieger bei diesem Turnier wurde. Gleichzeitig war es sein 13. Grand-Slam-Titel insgesamt, wodurch er nun alleiniger Rekordhalter wurde, nachdem er ein Jahr vorher mit Roy Emerson gleichgezogen war. Neun Jahre später wurde sein Rekord von Roger Federer zunächst eingestellt und schließlich übertroffen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2000